Håkan Larsson kan syfta på:

 Håkan Larsson (politiker)
 Håkan Larsson (läkare), känd för att ha upptäckt en nybildad ö utanför Tonga.
 Håkan Larsson (basketspelare)
 Håkan Larsson (vinskribent)
 Håkan Larsson (tonsättare)
 Håkan Larsson (byggmästare)